Појам Флора може да се односи на:
 Флора - богиња у римској религији
 Флора - заједнички назив за биљне врсте једног подручја
 8 Флора - астероид
 Општина Флора - општина у округу Согн ог Фјордане, Норвешка
 Општина Флора - општина у провинцији Апајао, Филипини

Имена градова:
 Флора, Индијана, САД 
 Флора, Илиноис, САД
 Флора, Мисисипи, САД
 Флора Тауншип, Минесота, САД